Jen japoński – nazwa waluty Japonii
 Jen – demiurg w mitologii Komiaków

Zobacz też 
 Yen